CQA, sigle composé des trois lettres C, Q et A, peut faire référence à :
 contrôle qualité et analyses ;
 Certificat qualité de l'air (Crit'Air)
 Conseil québécois d’agrément, une société de conseil aux organisations sur la qualité.

CQA est un code qui peut faire référence à :
 ,l'aéroport de Celina, dans le comté de Mercer, dans l'Ohio, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports